Den Familiennamen Schrauf tragen folgende Personen:

 Albrecht Schrauf (1837–1897), österreichischer Mineraloge
 Karl Schrauf (1835–1904), österreichischer Historiker und Archivar
 Moritz Schrauf (1891–1974), deutscher Benediktiner und Landwirt